MacKay, een Schotse clan
Francis Howard McKay, een Amerikaanse componist en muziekpedagoog afkomstig uit Spokane
George Frederick McKay, een Amerikaanse componist, muziekpedagoog en dirigent afkomstig uit Harrington
Neil McKay, een Canadees componist, muziekpedagoog, dirigent, arrangeur, hoboïst en klarinettist afkomstig uit Ashcroft (Brits-Columbia)
Rodney McKay, een personage uit Stargate